Monêtier est un toponyme évoquant la présence ancienne d'un monastère. 

 Monêtier-les-Bains est une commune française du département des Hautes-Alpes
 Monêtier-Allemont est une commune française du département des Hautes-Alpes

Voir aussi 
 Monestier,
 Monestiés,
 Monastier (Monastier-sur-Gazeille, le Monastier),
 Moûtiers,
 Monastir.

Homonymie de toponyme